

Geografia

Austria 
 Angern – frazione di Herzogenburg, città nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Angern – frazione di Krems an der Donau, città statutaria (Bassa Austria)
 Angern – frazione di Straßwalchen, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese), e di Weißenkirchen im Attergau, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Angern an der March – comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)

Germania 
 Angern – comune nel circondario della Börde (Sassonia-Anhalt)

Lettonia 
 Angern – antico nome tedesco del comune di Engure (Curlandia)

Repubblica Ceca 
 Angern – antico nome tedesco di Bujanov, comune nel distretto di Český Krumlov (Boemia Meridionale)

Pagine correlate 
 Anger – pagina di disambiguazione